Newington kan verwijzen naar:
 plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
 Newington (Shepway), Kent
 Newington (Swale), Kent
 Newington (Thanet), Kent
 Newington (Londen)
 Newington (Oxfordshire)

 plaatsen in de Verenigde Staten:
 Newington (Connecticut)
 Newington (Georgia)
 Newington (Virginia)

 plaatsen elders:
 Newington (New South Wales), de locatie van het Olympisch dorp van de Zomerspelen van 2000